János Nagy Balogh (1874-1919) – węgierski malarz
 János Balogh (1892-1980) – węgierski szachista
 János Balogh (1913-2002) – węgierski arachnolog i akarolog
 János Balogh (ur. 1982) – węgierski piłkarz

Przypisy